Грязнов, Владимир: